

Коктогай — аул, Алгинський район, Актюбинська область
 Коктогай — село, Індерський район, Атирауська область